Takala est un patronyme finnois et un nom wallisien pouvant désigner :

Patronyme
Takala, roi d'Uvea (mort en 1832)
 Célestin Takala, militant camerounais
 (1902-1982), homme politique finlandais
, homme politique et auteur américain 
 (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1987), chanteur et soprano finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois